Международный теннисный турнир в Истборне 2012 (под спонсорским названием AEGON International 2012) — 38-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в британском городе Истборн и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2012 году турнир прошёл с 18 по 24 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Андреас Сеппи
 в женском одиночном разряде —  Марион Бартоли
 в мужском парном разряде —  Йонатан Эрлих и  Энди Рам
 в женском парном разряде —  Квета Пешке и  Катарина Среботник

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Ришар Гаске (№ 19 в мире на тот момент), впрочем француз не смог оправдать своего статуса, уступив уже на старте. В его отсутствие соревнование свелось к матчу третьего и шестого сеянных: Андреаса Сеппи и Энди Роддика. Более титулованный, но обладающим и более низким рейтингом, американец сломил сопротивление прошлогоднего чемпиона из Италии уже по итогам двух сетов. Сильнейшими несеянными участниками приза стали бельгиец Стив Дарси и ещё один американец Райан Харрисон, добравшиеся до полуфинала.

В парном турнире подобрался сравнительно ровный состав и трое из четверых сеянных альянсов проиграли уже на старте, зато последний оставшийся — Колин Флеминг и Росс Хатчинс — не только прошли сначала один круг, но и затем пробились в финал, завоевав общий титул. В решающем матче Колин и Росс переиграли своих соотечественников Джейми Дельгадо и Кена Скупски. Для 35-летнего Дельгадо это участие в финальном матче стало первым в его продолжительной карьере на этом уровне, начатой ещё в 1993 году. Прошлогодние чемпионы — Йонатан Эрлих и Энди Рам — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале будущим чемпионам.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 3 в мире на тот момент). Как и Гаске, польская спортсменка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже в стартовом поединке. В её отсутствие борьба за титул свелась к поединку несеянной Тамиры Пашек и пятой ракетки приза Анжелике Кербер, где менее титулованная представительница Австрии взяла верх в концовке решающего сета. Прошлогодняя чемпионка — Марион Бартоли — защищала свой титул, но уступила в полуфинале будущей чемпионке.

Женский парный турнир прошёл наиболее предсказуемо среди всех соревнований Истборнского приза, потеряв до полуфинальной стадии лишь одну сеянную пару, а в титульном матче сошлись лидеры посева Лизель Хубер и Лиза Реймонд. а также четвёртая команда турнира Нурия Льягостера Вивес / Мария Хосе Мартинес Санчес; где менее титулованные испанки переиграли своих более опытных американских соперниц на их отказе от продолжения борьбы во втором сете, до этого выиграв первый. Прошлогодние чемпионки — Квета Пешке и Катарина Среботник — защищали свой титул, но уступили в полуфинале будущим победительницам.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Энди Роддик обыграл  Андреаса Сеппи со счётом 6-3, 6-2.
 Роддик выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 31-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Сеппи уступил 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Дж. Уорд
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М.Матошевич
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=6| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С.Дарси
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М.Эбден
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М.Багдатис
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= П.Андухар
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ф.Фоньини
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=63
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А.Рамос
| RD1-score12-1=62
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= П.-А.Матьё
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=64
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ж.Шарди
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=65
| RD1-score14-3=7| RD1-seed15=SE
| RD1-team15= С.Куэрри
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=r
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6/wc
| RD1-team16= Э.Роддик
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2= 
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р.Гаске
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3=63
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= М.Матошевич
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3=7| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С.Дарси
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= М.Багдатис
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= Б.Томич
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=5
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ф.Фоньини
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=7| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ж.Шарди
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=66
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6/wc
| RD2-team08= Э.Роддик
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= М.Матошевич
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=64
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= С.Дарси
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ф.Фоньини
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=6/wc
| RD3-team04= Э.Роддик
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= С.Дарси
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=r
| RD4-seed02=6/wc
| RD4-team02= Э.Роддик
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Секция 2 

 Женщины. Парный турнир 
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес''' обыграли на отказе (при счёте 6-4 в свою пользу)  Лизель Хубер /  Лизу Реймонд.
 Льягостера Вивес выигрывает 2-й титул в сезоне и 16-й за карьеру в туре ассоциации.
 Мартинес Санчес выигрывает 1-й титул в сезоне и 16-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 AEGON International

 Мировой тур ATP 2012 года
 WTA Тур 2012 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 

 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2012 года
2012